

Persone 
 Andrei Girotto – calciatore brasiliano
 Gabriel Girotto Franco – calciatore brasiliano
 Gianni Girotto – politico italiano
 Javier Girotto – sassofonista, compositore, arrangiatore, flautista argentino naturalizzato italiano
 Marcello Girotto – organista e compositore italiano
 Silvano Girotto –  legionario, frate francescano missionario in Bolivia e guerrigliero italiano in Cile
 Vittorio Girotto – psicologo ricercatore e scienziato cognitivo italiano

Pagine correlate 
Girotti